Агуави́ва (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь 41.9 км². Население — 693 человека (на 2010 год). Расстояние — 150 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 CAI Aragón-Aguaviva 
 Foro de Aguaviva 
 La historia del pueblo español del que escapan los argentinos 

Муниципалитеты Теруэля